Рыжана () — село в Болгарии. Находится в Софийской области, входит в общину Ихтиман. Население составляет 11 человек.

Ссылки 
 Статистика населения

Сёла Софийской области